sum – ryba z rodziny sumowatych (Siluridae), najczęściej: sum europejski (= sum pospolity)
 sum – jednostka monetarna Uzbekistanu
 Sum – uniksowy program do obliczania sum kontrolnych plików
 Sum – wiersz Jana Brzechwy
 SUM – sowieckie działo samobieżne
 SUM – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 PZL.46 Sum – prototyp polskiego lekkiego bombowca i samolotu rozpoznawczego

Zobacz też 
 suma
 sumik